Stara Wieś (dt. Altdorf) ist der Name folgender Orte in Polen:

 Stara Wieś (Brzozów), Dorf in der Gemeinde Brzozów, Woiwodschaft Karpatenvorland
 Stara Wieś (Limanowa), Dorf in der Gemeinde Limanowa, Woiwodschaft Kleinpolen
 Stara Wieś (Wilamowice), Dorf in der Gemeinde Wilamowice, Woiwodschaft Schlesien
 Stara Wieś (Woiwodschaft Łódź), Gemeinde in der Woiwodschaft Łódź
 Stara Wieś (Pszczyna), Stadtteil von Pszczyna in der Woiwodschaft Schlesien